Marler est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
George Carlyle Marler (1901-1981), homme politique canadien au Québec
Herbert Meredith Marler (1876-1940), homme politique canadien du Québec
Joe Marler (né en 1990), joueur anglais de rugby
 (né en 1981), joueur américain de football américain
 (né en 1988), actrice australienne

Personnage fictif
Marler, plusieurs personnages de la série télévisée américain Haine et Passion

Voir aussi

Homonymie de patronyme